Агуде́ло () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Агудело Гарсия, Ана Паола (род. 1983) — колумбийская женщина-политик, экономист, сенатор Колумбии.
 Агудело, Кевин (род. 1998) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Агудело, Хайме (1925—2009) — колумбийский комик, актёр, телеведущий.
 Агудело, Хонатан (род. 1992) — колумбийский футболист, нападающий.
 Агудело, Хорхе Умберто (род. 1972) — колумбийский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за «Онсе Кальдас».
 Агудело, Хуан (род. 1992) — американский футболист колумбийского происхождения, нападающий, игрок сборной США.
 Агудело, Хуан Давид (род. 1982) — колумбийский актёр, модель, телеведущий.
 Альварес Агудело, Давид (род. 1992) — колумбийский футболист, защитник.
 Рамирес Агудело, Хосе (род. 1992) — аргентинский футболист колумбийского происхождения, полузащитник.